André Relin (1911-2001), musicien, compositeur et chef d'orchestre français.
 Pierre-Napoléon-Eugène Relin ou Rélin (1837-1908), artiste peintre et graveur français.
 Veit Relin (1926-2013), metteur en scène, acteur et scénariste autrichien.